Села:
 Зарудинці — Вінницька область, Немирівський район
 Зарудинці — Житомирська область, Бердичівський район
 Зарудинці — колишня назва села Побережне, Вінницька область, Вінницький район

Залізничні зупинні пункти:
 Зарудинці — залізнична станція Південно-Західної залізниці поблизу однойменного села Житомирської області